Czkałowśke () – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie czuhujewskim. W 2001 liczyło 4139 mieszkańców, spośród których 3017 posługiwało się językiem ukraińskim, 1101 rosyjskim, 2 węgierskim, 7 białoruskim, 5 ormiańskim, 6 innym, a 1 się nie zdeklarował.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w obwodzie charkowskim